Großsteingrab Glasow steht für:

 Großsteingräber bei Glasow (Schorssow): zwei Großsteingräber bei Glasow, Schorssow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Glasow (Vorpommern): zerstörtes Großsteingrab bei Glasow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern